Міхновський:

 Міхновський Микола Іванович — український політичний та громадський діяч.
 Міхновський Сергій — сучасний український художник.
 Міхновський Юрій Михайлович — український православний церковний діяч, архієпископ Української автокефальної православної церкви.
 Міхновський Юрій Іванович — брат Миколи Міхновського.

Українські прізвища